Nocaute, critério de vitória e encerramento em esportes de combate
 Nocaute (DC Comics), personagem de quadrinhos
 Nocaute (banda), banda brasileira de rock com rap
 Nocaute (canção), canção da dupla sertaneja Jorge & Mateus
 Nocaute de genes, técnica de bloqueio de um gene num organismo
 Rato knockout, resultante do uso da técnica
 Knock Out!, álbum de 1981 de Toots & the Maytals
 Knockout, canção presente em Rebirth (álbum de Lil Wayne)
 TNA Knockout, termo utilizado pela empresa Total Nonstop Action Wrestling para se referir as suas wrestlers femininas